Эдита (), или Эальдгют (); около 992 — после 1016) — в первом браке жена тэна Сигеферта, сына Эрнгрима, и во втором браке жена короля Англии Эдмунда Железнобокого. Вероятно, является матерью его сыновей Эдуарда Изгнанника и Эдмунда Этелинга.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Anonymous 893 // Prosopography of Anglo-Saxon England; см. также Anonymous 1006, Ealdgyth 1

Родившиеся в 990-е годы
Уэссекская династия
Супруги правителей XI века
Персоналии англосаксонской Англии XI века